François Bonnet peut désigner :
 François Bonnet (1811-1894), peintre suisse ;
 Francois Bonnet (1896-1946), écrivain français 
 François Bonnet (1911-1986), footballeur français ;
 François Bonnet (1947-), céiste français ;
 François Bonnet (1959-), journaliste français.